Surén ist der Name folgender Personen:

 Emmy Surén (1873–1974), deutsche Krankenschwester und Hebamme in Namibia
 Friedrich-Karl Surén (1888–1969), deutscher Verwaltungsjurist und Ministerialbeamter
 Hans Surén (1885–1972), deutscher Offizier, Buchautor und ein Vorkämpfer des Naturismus
 Karl Surén (1860–1927), preußischer Offizier, zuletzt Generalleutnant
 Walter Surén (1880–1976), deutscher Offizier, zuletzt General der Luftnachrichtentruppe

Siehe auch:
 Suren
 Sur En